USS Virginia kan syfta på:
 , var en Virginia-klass kryssare i tjänst mellan 1976 och 1994.
 , en Virginia-klass ubåt i tjänst sedan 2004.

Se även  
CSS Virginia, det första ångdrivna pansarklädda krigsfartyget i Konfederationens flotta och byggdes under det första året av det amerikanska inbördeskriget.

Namn på amerikanska örlogsfartyg